Amhara – etnia  dell'Etiopia
 Regione di Amhara – regione dell'Etiopia